Ricks ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Ricks (* 1933), britischer Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker
 David Ricks, britischer Neogräzist und Professor of Modern Greek and Comparative Literature am King's College London
 Holger Meyer-Ricks (* 1945), deutscher Politiker (CDU)
 Mark Ricks (1924–2016), US-amerikanischer Politiker
 Steven Ricks (* 1969), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Thomas E. Ricks (* 1955), US-amerikanischer Autor, Journalist und Sicherheitsexperte

Siehe auch:

 Rieks
 Riggs
 Rix